Cerro de Oro kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Cerro de Oro, Argentina, San Luis,

Mexiko 

 Cerro de Oro, Mexiko, ort, Oaxaca, San Lucas Ojitlán,